Varick bezeichnet:

 Varick (New York), Ort in den Vereinigten Staaten
 Richard Varick (1753–1831), US-amerikanischer Politiker
 Varick Street, Straße im New Yorker Stadtbezirk Manhattan